Борис Молдавский:
 Молдавский, Борис Львович (1902—1975) — советский учёный, доктор химических наук, лауреат Государственных премий СССР.
 Молдавский, Борис Григорьевич (1891—1938) — советский военный и хозяйственный деятель.